«Рождённая свободной» — британский фильм 1966 года. 

«Рождённая свободной» также может означать:

Музыка 
 «Born Free (песня Мэтта Монро)» — композиция 1966 года Джона Барри и Дона Блэка из фильма
 Born Free (альбом Энди Уильямса) с вышеуказанной песней
 Born Free (альбом Милта Джексона) с вышеуказанной песней
 «Born Free (песня M.I.A.)» — песня M.I.A. 2010 года
 Born Free (музыкальное видео) — музыкальное видео/короткометражный фильм
 Born Free (альбом Kid Rock) — альбом Kid Rock 2010 года
 Born Free (песня Kid Rock), представленная в вышеуказанном альбоме
 Born Free (альбом Humble Gods), — альбом Humble Gods 2004 года

Телевидение 
 «Рождённая свободным (сериал)», телесериал 1974 года по мотивам фильма
 Kyōryū Tankentai (Dinosaur Exploration Team) Born Free — аниме-сериал 1976 года от Sunrise и Tsuburaya Productions, не связанный с вышеуказанными сериалом, фильмами или книгой. Выпущен Celebrity Home Entertainment в виде англоязычного сборника под названием «Возвращение динозавров».
 Born Free (Декстер) — серия телесериала «Декстер»

См. также 
 Рождённая свободной — книга Джой Адамсон, на которой был основан фильм
 Рождённая свободной — британская благотворительная организация, названная в честь фильма